Název Horní Újezd nese více obcí:

 Horní Újezd (okres Přerov), asi 11 km jižně od Hranic v okrese Přerov
 Horní Újezd (okres Svitavy), asi 9 km jihozápadně od Litomyšle v okrese Svitavy
 Horní Újezd (okres Třebíč), asi 8 km jihozápadně od Třebíče v okrese Třebíč

Externí odkazy